

Населені пункти та їхні частини
 Мілкув — село в гміні Подґужин Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мілкув — село в гміні Семень Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Мілкув — село в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Мілкув — частина села Крайно-Парцеле в гміні Ґурно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Мілкув — осада в гміні Нова Руда Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства

Див. також 
 Милків (Мілкув) — колишнє село, а тепер — урочище в Польщі, у гміні Старий Диків Любачівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки